Onderdistrict in Indonesië
 Sukadana (Oost-Lampung), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Oost-Lampung in de provincie Lampung
 Sukadana (Ciamis), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sukadana (Kayong Utara), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kayong Utara in de provincie West-Kalimantan
Plaats in Indonesië
 Sukadana (Kubu), een plaats in het bestuurlijke gebied Karangasem in de provincie Bali
 Sukadana (Pesisir Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Sukadana (Campaka), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukadana (Ciawigebang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Sukadana (Cibeureum), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Sukadana (Cimanggung), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Sukadana (Malausma), een plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java
 Sukadana (Pabuaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java
 Sukadana (Pagerageung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sukadana (Sukadana, Ciamis), een plaats in het bestuurlijke gebied Ciamis in de provincie West-Java
 Sukadana (Tukdana), een plaats in het bestuurlijke gebied Indramayu in de provincie West-Java
 Sukadana (Kota Kayu Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Suka Dana, doorverwijspagina